Betadevario est un genre de poissons téléostéens de la famille des Cyprinidae et de l'ordre des Cypriniformes. Le genre Betadevario est mono-typique, c'est-à-dire qu'il n'est composé que d'une seule espèce, Betadevario ramachandrani. Cette espèce se rencontre uniquement dans la rivière Sita, dans le bassin supérieur du Karnataka, en Inde.

Liste des espèces 
Selon :

 Betadevario ramachandrani Pramod, Fang, Rema Devi, Liao, Indra, et al., 2012

Notes et références

Références taxinomiques 

 
 
 
 
 
 

Cyprinidae
Cypriniformes (nom scientifique)